Die Freie-Partie-Europameisterschaft 1986 war das 20. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 1. bis zum 4. Mai 1986 in Lyon statt. Es war die vierte Freie-Partie-Europameisterschaft in Frankreich.

Geschichte 
Sehr viele junge Spieler bestimmten diese Europameisterschaft. Im Finale standen sich der 25-jährige Luxemburger Fonsy Grethen und der 21-jährige Raimond Burgman aus den Niederlanden gegenüber. Burgmann gewann seine ersten vier Partien alle in einer Aufnahme. Grethen startete mit drei Matches in zwei Aufnahmen ins Turnier und ließ dann dreimal eine Aufnahme folgen und wurde verdient neuer Europameister. Der heimische Georges Bourezg gewann das "kleine" Finale gegen Franz Stenzel. Der deutsche Meister Heinz Janzen aus Bottrop enttäuschte auf der ganzen Linie und wurde nur Elfter.

Modus 
Gespielt wurde in drei Vorrundengruppen. Die beiden Gruppenbesten und die zwei besten Gruppendritten kamen ins Viertelfinale. Danach KO-Runde. Die Plätze drei bis acht wurden ausgespielt. Die Partielänge betrug 400 Punkte.

 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Vorrunde

KO-Runde

Platzierungsspiele

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1986
Karambolageveranstaltung 1986
Billardturnier in Lyon